Щипка може да означава:
 Щипка за пране
 друго приспособление за захващане
 хватателен орган у някои членестоноги
 Щипка (готварство), малко количество

Вижте също 
 Шипка (пояснение)
 Щип (пояснение)